27-й стрелковый полк (), полное название 27-й стрелковый Эстонский ордена Кутузова полк (в/ч 11140) — эстонский стрелковый полк, воевавший в годы Великой Отечественной войны в составе 7-й Эстонской стрелковой дивизии и 8-го Эстонского стрелкового корпуса.

Командование

Командиры 
 майор Гросман, Карл Иванович (22 февраля — 24 августа 1942)
 подполковник Кунд, Густав Генрихович (24 августа 1942 — 3 октября 1943)
 полковник  (3 октября 1943 — 8 февраля 1945)
 полковник Горн, Эльмар Иванович (8 февраля — 29 марта 1945)
 полковник Томинг, Йоханн Янович (29 марта — 17 мая 1945)

Заместители командира 
 майор Ряяк, Аин Хандрикович, заместитель командира по строевой части
 майор Тайнас, Ян Юрьевич

Начальники штаба полка 
 майор Уганд, Андрей Александрович
 полковник 
 майор И. А. Гельм, заместитель по политчасти

Комиссары 
 полковник , также комиссар 7-й стрелковой дивизии и 8-го стрелкового корпуса
 майор Михаил Кукли

Командиры батальонов 
 капитан 
 капитан  (2-й батальон)
 капитан Кононов, Александр Густавович
 старший лейтенант Райанг, Оскар Густавович
 капитан Лааси, Эвальд-Генрих Александрович

Структура 
 1-й батальон 27-го стрелкового полка
 2-й (лыжный) батальон 27-го стрелкового полка
 3-й батальон 27-го стрелкового полка

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация на сайте «Память народа» 

Эстонские воинские подразделения РККА во время Великой Отечественной войны
Стрелковые полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году